Александр Ющенко:
 Ющенко, Александр Андреевич (род. 1969) — российский политический деятель, депутат Государственной думы, член КПРФ.
 Ющенко, Александр Иванович (1869—1936) — украинский советский психиатр, известный как один из основателей биохимического направления психиатрии;
 Ющенко, Александр Николаевич (1936—2021) — советский агроном в Курской области, Герой Социалистического Труда (1971);